Courrier (franz. für Kurier) heißen mehrere Publikationen:

 Courrier international
 Le Courrier
 Courrier des Pays-Bas

Courrier ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Courrier (1895–1986), französischer Biologe und Mediziner

Siehe auch:

 Courier